Miedes puede referirse a:
Miedes de Aragón, municipio de la provincia de Zaragoza (España);
Miedes de Atienza, municipio de la provincia de Guadalajara (España).